Хакуй (Ісікава)
Повіт Хакуй